Tietzow – frazione della città tedesca di Nauen
 Tietzow (oggi Tyczewo) – frazione della città polacca di Tychowo